Грушецький Антон Антонович — український іконописець, василіянин.
 Грушецький Іван Самійлович — український радянський партійний і державний діяч. Голова Президії Верховної Ради УРСР.
 Грушецький Ігор — український журналіст
 Грушецький Неван Нікандер (1930) — український поет-гуморист, драматург, громадський діяч.

Українські прізвища